Mosze Kacaw
 Nuzhat Kacaw